Los Sangallo fueron unos artistas del Renacimiento italiano pertenecientes a la misma familia. Los más importantes fueron:
Giuliano da Sangallo (1445-1516), arquitecto, ingeniero militar y escultor.
Antonio da Sangallo el Viejo (1453–1534), arquitecto, hermano del anterior.
Antonio da Sangallo el Joven (1484-1546), arquitecto, sobrino de los dos anteriores.